Lüneburg bezeichnet:
 Lüneburg, die Hansestadt, zugehörig zu den folgenden ehemaligen/heutigen Verwaltungseinheiten:
 Landkreis Lüneburg
 Regierungsbezirk Lüneburg, einen ehemaligen Regierungsbezirk
 Landdrostei Lüneburg
 Fürstentum Lüneburg

Lüneburg bezeichnet ferner:
 Lüneburg (Südafrika) (teilweise auch Luneberg), eine Gemeinde nördlich von Vryheid, in KwaZulu-Natal, Südafrika
 Lüneburg (Mellnau), eine ehemalige Burg bei Wetter, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 (10801) Lüneburg, ein Hauptgürtelasteroid
 die Lüneburg-Klasse, acht Versorgungsschiffe der Bundesmarine
 Lüneburg (A 1411), Typschiff der gleichnamigen Schiffsklasse
 Panzerbrigade 8 „Lüneburg“

Lüneburg ist der Name folgender deutschen Adelsgeschlechter: 
 Lüneburg (Adelsgeschlecht), seit 1625 bestehenden morganatisches Adelsgeschlechts
 Lüneburg (Patriziergeschlecht), ein Lübecker Patriziergeschlecht

Lüneburg ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Lüneburg (1673–1744), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Heinz Lüneburg (1935–2009), deutscher Mathematiker
 Charlotte Felicitas von Braunschweig-Lüneburg (1671–1710), Tochter des Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Calenberg
 Hieronymus Lüneburg (vor 1530–1580), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Hieronymus Lüneburg († 1633) († 1633), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Joachim Lüneburg (1512–1588), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck

 Karl Lüneburg (1927–2014), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Nisse Lüneburg (* 1988), deutscher Springreiter
 Ludeke Lüneburg († 1539), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Rasmus Lüneburg (* 1982), deutscher Springreiter
 Rudolf Karl Lüneburg (1903–1949), deutscher Mathematiker und Physiker

Siehe auch:
 Lünenberg
 Lünenborg
 Lunenburg
 Luneburg Mushard